Уизер () — река на западе центральной части штата Айдахо, США. Правый приток реки Снейк. Длина составляет 166 км; площадь бассейна — 4300 км².

Берёт начало на севере округа Адамс, в районе гор Севен-Дивлс, на территории национального леса Пайетт, примерно в 16 км от города Нью-Медоус. Течёт главным образом на юго-запад, между горными хребтами Садди-Маунтинс (на западе) и Уэст-Маунтинс (на востоке). На юге округа Вашингтон река поворачивает на запад и течёт в этом направлении на протяжении нижних 16 км. Впадает в реку Снейк в районе города Уизер.

Принимает приток Литл-Уизер примерно в 3 км к юго-западу от города Кембридж. Река была названа в честь Питера Уизера, участника экспедиции Льюиса и Кларка.

Примечания 

Притоки Снейка
Реки Айдахо
География округа Адамс (Айдахо)
География округа Вашингтон (Айдахо)